Hillerman est un patronyme porté notamment par :

 John Hillerman (1932-2017), acteur américain ;
 Tony Hillerman (1925-2008), auteur américain de romans policiers ethnologiques et d'essais.
Patronyme anglais